Postapalota néven ismert épületek:

A történelmi Magyarország területén
 Postapalota, Brassó
 Postapalota, Budapest (Budapest XII. kerülete)
 Postapalota, Újpest (ma Budapest IV. kerülete)
 Postapalota, Kaposvár
 ifj. Molnár Imre háza, Kiskunfélegyháza
 Postapalota, Kolozsvár
 Postapalota, Makó
 Postapalota, Miskolc
 Postapalota, Nagykőrös
 Postapalota, Nagyvárad
 Postapalota, Pécs
 Postapalota, Sopron
 Postapalota, Szeged
 Postapalota, Székesfehérvár
 Postapalota, Veszprém

A történelmi Magyarországon kívül
 Postapalota, Mexikóváros
 Postapalota, Nápoly
 Postapalota, Taranto